Соревнования по парусному спорту в классе «Финн» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 9 по 16 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из 23 стран. Победитель последних трёх Олимпийских игр в данном классе британец Бен Эйнсли не принимал участие в Играх 2016 года, поскольку после Игр в Лондоне завершил международную спортивную карьеру.

Олимпийским чемпионом 2016 года стал многократный чемпион мира британец Джайлз Скотт, досрочно завоевавший золотую медаль, обеспечив по итогам 10 гонок необходимый отрыв от своих конкурентов. В 8 из 11 гонок Скотт попадал в тройку лучших, причём трижды приходил к финишу первым. Благодаря победе Скотта победная серия сборной Великобритании в классе «Финн» достигла 5 Олимпийских игр.

Серебряную награду завоевал словенец Василий Жбогар, который в 2004 и 2008 годах становился призёром Олимпийских игр в классе «Лазер». Бронзовую медаль выиграл американец Калеб Пейн.

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе «Финн» состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. 10 лучших спортсменов по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 24 очков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Olympedia.com
 Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте ISAF
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года